Lierheim steht für:

 Lierheim (Möttingen), ein Ortsteil von Möttingen im schwäbischen Landkreis Donau-Ries

Lierheim ist der Familienname folgender Personen:

 Hartwig I. von Lierheim, Bischof von Augsburg, aus der Familie der Lierheimer